Schlacht bei Weißenburg steht für:

 Erste Schlacht bei Weißenburg (1793) im Oktober 1793
 Zweite Schlacht bei Weißenburg (1793) im Dezember 1793
 Schlacht bei Weißenburg (1870)